Lüganuse (gemeente), een gemeente in Estland.
 Lüganuse (plaats), een plaats in die gemeente